A férfi 100 méteres gyorsúszás versenyeit július 27. és 28. között rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.

Rekordok

Érmesek

Eredmény

Selejtezők

Elődöntők

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő

Források
Rajtlista
Selejtezők eredményei
Elődöntők eredményei
Döntő eredménye

FG0100